Heinz M. Goldmann - empresário norte-americano
 Lucien Goldmann - filósofo e sociólogo francês
 Maximilian Goldmann - produtor austríaco

Desambiguações de sobrenomes